Миткевич-Волчасский — фамилия:
 Миткевич-Волчасский, Георгий Павлович — Георгиевский кавалер; капитан; 12 апреля 1878.